Славо́мир Мро́жек (; 29 июня 1930, Боженчин, Малопольское воеводство — 15 августа 2013, Ницца) — польский писатель, драматург, эссеист, художник.

Биография 
Славомир Мрожек родился 29 июня 1930 года в Боженчине, возле Кракова, в семье почтальона.

Литературную деятельность начинал в краковской газете «Дзенник польски», где поначалу пребывал «в качестве редакционного мальчика на посылках», занимался текущей газетной работой, писал на разные темы. Публиковал рисунки в популярном еженедельнике «Пшекруй». Первые фельетоны и юморески увидели свет в 1950 году. Произведения, опубликованные в периодике, составили сборник «Практичные полупанцири» (1953), вышла в свет и повесть «Маленькое лето» (1956). В 1956 году Мрожек впервые оказался за границей, он посетил СССР, был в Одессе.

В конце 1950-х годов писатель оставил журналистику, обратившись к драматургии, и в 1958 году была поставлена его первая пьеса «Полиция». Считается представителем соц-постмодернизма.

В начале 1960-х переехал из Кракова в Варшаву.

В 1963 выехал из страны (но с сохранением гражданства), жил в Париже, США, Германии, Италии и Мексике. C 1978 года имеет гражданство Франции. В начале 1990-х пьесы С. Мрожека были поставлены во многих советских театрах, но быстро сошли со сцены из-за низкой посещаемости.

C 1994 публиковал заметки и рисунки в «Газете Выборчей». В 1996 году вернулся в Польшу. В 2002 пережил инсульт, следствием которого стала афазия, в борьбе с ней Мрожек написал автобиографию «Валтасар» (2006). В 2008 вновь уехал из страны и жил во Франции.

Утром 15 августа 2013 года издательство Noir Sur Blanc сообщило о смерти писателя в Ницце.

Творчество

Сборники рассказов 
 Opowiadania z Trzmielowej Góry, 1953
 Półpancerze praktyczne, 1953
 Słoń, 1957
 Wesele w Atomicach, 1959
 Deszcz, 1962
 Dwa listy i inne opowiadania, 1970
 Opowiadania, 1981
 Donosy, 1983
 Śpiąca Królewna Woda Ostatni husarz Zeszyt Bałtazar, 2006

 Драматургия 
 Policja, 1958
 Męczeństwo Piotra Oheya, 1959
 Indyk, 1960
 Na pełnym morzu, 1961
 Karol, 1961
 Strip-tease, 1961
 Zabawa, 1962
 Kynolog w rozterce, 1962
 Czarowna noc, 1963
 Śmierć porucznika, 1963
 Tango, 1964
 Der Hirsch, 1965
 Racket Baby, 1965
 Poczwórka, 1967
 Dom na granicy, 1967
 Testarium, 1967
 Profesor, 1968
 Drugie danie, 1968
 Szczęśliwe wydarzenie, 1971
 Rzeźnia, 1973
 Emigranci, 1974
 Garbus, 1975
 Serenada, 1977
 Lis filozof, 1977
 Polowanie na lisa, 1977
 Krawiec, 1977
 Lis aspirant, 1978
 Pieszo, 1980
 Vatzlav, 1982
 Ambasador, 1982
 Letni dzień, 1983
 Alfa, 1984
 Kontrakt, 1986
 Portret, 1987
 Wdowy, 1992
 Miłość na Krymie, 1993
 Wielebni, 2000
 Piękny widok, 2000
 Karnawał, czyli pierwsza żona Adama, 2008

 Повести 
 Maleńkie lato, 1956
 Ucieczka na południe, 1961

 Сборники фельетонов 
 Małe listy, 1981
 Dziennik powrotu, 2000
 Małe listy, 2000

 Сценарии фильмов 
 Wyspa róż, 1975
 Amor, 1978
 Powrót, 1994

 Другое 
 Rysunki, Seria: Biblioteka Stańczyka, Wydawnictwo: ISKRY, WARSZAWA 1982, wydanie I, ss. 108.
 Baltazar, 2006 — автобиография
 Człowiek według Mrożka. Rysunki 1950—2000 Tango z samym sobą. Utwory dobrane Wydawnictwo: Noir sur Blanc, WARSZAWA 2009.
 Dziennik. Tom 1. 1962—1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010

 Издания на русском языке 
 Хочу быть лошадью: сатирические рассказы и пьесы. — : Молодая гвардия, 1990. — 320 с., 100 000 экз.
 Как я сражался и другие не менее удивительные истории из разных книг и журналов, 1951—1993. — М.: Вахазар, 1995
 Мои возлюбленные Кривоножки. — : Амфора, 2000. — 312 с.
 Тестариум: Избранные пьесы и проза. — М.: Арт-Флекс; Вахазар, 2001. — 832 с.
 Дневник возвращения. — М.: МИК, 2004
 Валтасар. Автобиография. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 232 с., 1 000 экз.

 Постановки на телевидении 
 «Чародейная ночь», режиссёр Владимир Геллер, Лентелефильм, 1989
 «Счастливое событие», режиссёр Светлана Врагова, Спектакль театра «Модернъ», 2002
 «Контракт», режиссёр Владимир Мирзоев, New Wave Production по заказу ГТРК «Культура», 2012

 Литература 
 Mrożek i Mrożek: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Teatru Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 18-21 czerwca 1990/ Ewa Widota-Nyczek, Józef Opalski, eds. Kraków: Mrożek Festival, 1994
 Sidoruk E. Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka. Białystok: Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza, 1995
 Sugiera M. Dramaturgia Sławomira Mrożka. Kraków: Universitas, 1996
 Stephan H. Transcending the absurd: drama and prose of Sławomir Mrożek. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1997
 Zmatlík I. Čechov a Mrożek, aneb, Listování v paměti. Praha: Artur, 2001
 Gębala S. Teatralność i dramatyczność: Gombrowicz, Różewicz, Mrożek. Bielsko-Biała: Wydawn. ATH, 2005

 Примечания 

 Награды и признание 
 Литературная премия фонда Косьцельских (1962)
 Австрийская премия Франца Кафки (1987)
 Почётный гражданин Кракова (1990)
 Командор со звездой ордена Возрождения Польши (1997)
 Орден Почётного легиона (2003)
 Золотая медаль за заслуги в культуре Gloria Artis'' (2010)
 Премия Польского ПЕН-клуба им. Яна Парандовского (2010)
 Почётный доктор Силезского университета (2012)
 Орден Ecce Homo (2012).

Ссылки 
 
 
 
 Ирина Лаппо. Польский мастер парадокса на русских сценах
 

Польские писатели
Польские драматурги
Польские драматурги XX века
Члены Польской объединённой рабочей партии
Почётные доктора Ягеллонского университета
Авторы дневников